Estat de Pudukkottai (1680 - 1947)
 Districte de Pudukkottai
 Pudukkottai, ciutat de Tamil Nadu